Стэ́нли О́уэн Грин (; ,  — ) — известный как Белковый человек (), был живой достопримечательностью центрального Лондона во второй половине XX века.

С 1968 года он на протяжении 25 лет ежедневно курсировал по Оксфорд-стрит со знаменитым плакатом, призывавшим людей есть меньше белка, дабы не разжигать в себе страсть. Грин также продавал прохожим свой памфлет, живописующий вред белковой пищи и любовного желания. На обложке помимо сбивчивого названия «Восемь страстных белков с заботой» () указывалось, что «буклет принесёт больше пользы, если его время от времени читать».

До 65 лет Грин преодолевал расстояние в 15 миль до Оксфорд-стрит на велосипеде. В свои пожилые годы он путешествовал по тому же маршруту общественным транспортом, пользуясь своим правом на бесплатный проезд.

Бывший гражданский служащий, Грин верил, что избыток белка ведёт к опасному усилению либидо. Его собственная диета состояла из овсяной каши, хлеба домашней выпечки и ячменной воды с порошковым молоком.

Настойчивость Стэнли принесла ему некоторую известность в поп-культуре. The Sunday Times опубликовала его интервью, он послужил основой для персонажей в рекламе чипсов и в романе Бена Элтона. Когда он умер, в The Daily Telegraph был размещён некролог, Музей Лондона пополнил свои фонды его плакатами и памфлетами, а его имя было внесено в Оксфордский словарь национальной биографии ().

Питер Акройд в книге «Лондон: Биография» () пишет, что Грин, «игнорируемый омывавшим его великим людским потоком, стал горьким символом нелюбознательности и забывчивости большого города».

Примечания

Ссылки 
 Eight passion proteins with care — Flickr

История Лондона
Родившиеся 22 февраля
Родившиеся в 1915 году
Умершие 4 декабря
Умершие в 1993 году